Tower Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tower Building (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 11000692
 Tower Building (Washington, D.C.), NRHP-ID 95001084
 Tower Building (South Bend, Indiana), NRHP-ID 85001244

Andere Gebäude:

 Tower Building (New York)